Kleve kan syfta på:

 Kleve – en stad i Nordrhein-Westfalen
 Kleve, Dithmarschen – en kommun Kreis Dithmarschen i Schleswig-Holstein
 Kleve, Steinburg – en kommun i Kreis Steinburg Schleswig-Holstein
 Kreis Kleve – ett distrikt i förbundslandet Nordrhein-Westfalen
 Hertigdömet Kleve – ett historiskt hertigdöme inom tysk-romerska riket 1417–1816